Сезон 2019 – 2020 е 122-рият и 13-и пореден сезон на Ювентус в италианския футболен елит. Освен в Серия А, отборът участва в Купата на Италия 2019 – 20, както и в Шампионска лига 2019/20.

Състав

Треньор

Трансфери 
В посочените данни е включена само нетната стойност на трансферите без комисионни и други плащания.

Пристигнали

Напуснали

Състезания

Предсезонна подготовка

Суперкупа на Италия

Купа на Италия

Серия А 

П – победа

Р – равенство

З – загуба

Шампионска лига 
Групова фаза

Източник: Uefa.com

Голмайстори

Източници 

Ювентус
2019/20